Харен  — фамилия и топоним.

Топоним 
 Харен — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Харен — город и община в Нидерландах, в провинции Гронинген.
 Харен — община в провинции Северный Брабант, Нидерланды.
 Харен — часть муниципалитета город Брюссель, Бельгия.

Носители фамилии 
 ван Харен, Арнолд (род. 1943) — нидерландский футболист.
 ван Харен, Виллем (1710—1768) — нидерландский поэт и государственный деятель.
 ван Харен, Онно Звир (1713—1779) — нидерландский поэт и государственный деятель.
 ван Харен, Элма (род. 1954) — нидерландская поэтесса.

См. также 
 Гаарен — курляндский баронский род